Jane Daly peut nommer :
Jacqueline Gadsden (1900-1986), actrice américaine du muet, créditée Jane Daly pour ses deux derniers films ;
Jane Daly (1946-), également actrice américaine.